Ignacy Lewandowski (1940–2009) – aktor
 Ignacy Lewandowski – filolog klasyczny, profesor UAM